Chief executive officer – najwyższe stanowisko zarządcze w przedsiębiorstwie
 czteroetylek ołowiu
 Centrum Edukacji Obywatelskiej